RCT kan syfta på:
Randomiserad kontrollerad studie, förkortat RCT efter engelskans randomized controlled trial
Randomized clinical trial, randomiserad klinisk studie
Rollercoaster Tycoon, ett datorspel